В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Глодянского района входит 35 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Глодяны ();
 1 населённый пункт в составе города — Стырча ();
 12 сёл, не входящих в состав коммун;
 21 село, входящее в состав 6 коммун.

Примечания 

Глодянский район
Глодянский район